Д-10

 Д-10 — советская нарезная танковая пушка.
 Д-10 — российский десантный парашют.
 Д-10 — опытный советский гусеничный танк.